Jaskowiak oder Jaśkowiak ist der Familienname folgender Personen:

 Detlef Jaskowiak (* 1959), deutscher Fußballspieler
 Jacek Jaśkowiak (* 1964), polnischer Politiker (Platforma Obywatelska)